

Patronyme

 Janis Antiste (2002-), footballeur français ;
 Maurice Antiste (1953-), homme politique français originaire de Martinique.

Patronyme français